

Geografie
 Holtrop (plaats), dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Personen
Anne Holtrop, (1977) Nederlands architect
Bernard Willem Holtrop, (1941) Nederlands cartoontekenaar

Betty Holtrop-van Gelder, (1866-1962) Nederlands actrice
Marie Holtrop, (1889-1970) Nederlands actrice 
Marius Holtrop, (1902-1988) Nederlands econoom

Willem Holtrop, (1751-1835) Nederlands uitgever, bestuurder en politiefunctionaris
Jan Steven van Esveldt Holtrop, (1777-1833) Nederlands uitgever
Johannes Willem Holtrop, (1806-1870) Nederlands bibliograaf, bibliothecaris, uitgever en directeur 

Solco Holtrop, Nederlands rechter en raadsheer